HTA es una sigla que se refiere normalmente a la hipertensión arterial, pero también puede referirse a:
 Aplicaciones en HTML (HTML Applications), programas ejecutados por parte de Internet Explorer bajo un programa llamado mshta.exe que hace que un código de HTML sea ejecutado como si fuera una aplicación.
 Hapoel Tel Aviv F.C., un club de fútbol israelí con sede en Tel Aviv.
 Antarctic Heritage Trust de Nueva Zelanda (siglas HTA-NZ o NZ-HTA).

Siglas